A Liga dos Campeões da EHF de 2015–16 foi a 56º edição do principal torneio de clubes de handebol europeu, e o 23º edição do formato Liga dos Campeões da Europa de Handebol Masculino. Os poloneses do Vive Targi Kielce conquistaram o torneio.

Qualificação
27 clubes qualificaram-se diretamente para a fase de grupos.

TH = Atual campeão

Fase de Qualificação
Fase de Qualificação.

Torneio de qualificação 1

Torneio de qualificação 2

Torneio de qualificação 3

Ligações externas 
Página oficial 

Liga dos Campeões da EHF
2015 no handebol
2016 no handebol